

Cinema 
 The Wild Life – film del 1984 diretto da Art Linson

Musica 
 The Wild Life – singolo delle Bananarama del 1984, dalla colonna sonora del film omonimo
 The Wild Life – album degli Slaughter del 1992